Theodora Komnena oder Theodora Komnene ist der Name folgender Personen:

* Theodora Komnena (Jerusalem) (~1145–nach 1185), Königin von Jerusalem
 Theodora Komnena (Österreich) (um 1134–1184), Gattin von Heinrich II. Jasomirgott
 Theodora Komnene (Trapezunt) (vor 1253–nach 1285), Kaiserin von Trapezunt